Wilder Graben und Wildergraben sind Tal- und Gewässernamen:

 Wilder Graben (Äußerer Weißenbach), linker Zufluss von der Trattenspitz des Äußeren Weißenbachs vor Weißenbach am Attersee, Gemeinde Steinbach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wilder Graben (Gößbach), rechtes Tal vom Gößeck zum Gößbach (zum Vordernberger Bach) gegenüber Temmel, Stadt Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Wilder Graben (Grimming), rechtes Tal zur Grimming bei Gnanitz, Gemeinde Stainach-Pürgg, Bezirk Liezen, Steiermark
Wilder Graben (Ilm), linker Zufluss der Ilm von Gelmeroda bis Weimar, größtenteils kanalisiert
 Wilder Graben (Krumpenbach), rechtes Tal von den Vordernberger Mauern zum Krumpenbach (zum Vordernberger Bach) nahe der Hirnalm, Stadt Trofaiach, Bezirk Leoben, Steiermark
 Wilder Graben (Nesse), auch Flutgraben und  Wilde Leina, linker Zufluss der Nesse bei Wangenheim, Landgemeinde Nessetal, Landkreis Gotha, Thüringen; gespeist u. a. vom Leinakanal
 Wilder Graben (Reichramingbach), linkes Nebenbachtal vom Dukateneck des dort Großer Bach genannten Reichramingbachs im Gemeindegebiet von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Wilder Graben (Seebach), rechter Oberlauf bis Niederdorla des Seebaches (zur Unstrut) aus der Karstquelle Kainspring bei Oberdorla, beide in der Landgemeinde Vogtei, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Wilder Graben (Staffgraben), rechtes Nebenbachtal des Staffgrabens (zum  Further Bach, zur Triesting) in der Gemeinde Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich

 Wildergraben (Lech), linker Zufluss des Lechs im Schongauer Lechsee bei Rossau, Gemeinde Burggen, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Wildengraben
 Wildgraben